Катериновский сельский совет () — входит в состав
Кременецкого района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Катериновка.

История 
 1946 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Катериновка 
 с. Рыбча 
 с. Иванковцы

Примечания